

Geografia 
 Fort Apache – comunità non incorporata statunitense in Arizona
 Riserva indiana di Fort Apache – riserva indiana in Arizona

Cinema 
 Il massacro di Fort Apache (Fort Apache) – film western statunitense del 1948
 Bronx 41º distretto di polizia (Fort Apache, The Bronx) – film poliziesco statunitense del 1981
 Fortapàsc – film drammatico italiano del 2009

Altro 
 Fort Apache Studios – studio di registrazione statunitense
 Battaglia di Fort Apache – battaglia del 1881 facente parte delle Guerre Apache
 Fort Apache – espressione utilizzata per identificare un luogo isolato in territorio ostile